Windischdorf steht für:

 Windischdorf (Gemeinde Stroheim), Ortschaft der Gemeinde Stroheim, Bezirk Eferding, Oberösterreich
 den deutschen Namen der Gemeinde Horná Ves in der Slowakei, siehe Horná Ves (Žiar nad Hronom)
 den deutschen Namen der Ortschaft Rábatótfalu im Komitat Vas in Ungarn
 die frühere Bezeichnung des Ortes Sonnwenddorf in der steirischen Gemeinde Seckau